Kismantoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kismantoro, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kismantoro, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar